

biologie 
Tyson (geslacht), geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van grondels
Tyson belos, straalvinnige vissensoort uit de familie van grondels

media 
Tyson (film), Amerikaanse film uit 1995 over Mike Tyson
Tyson (documentaire), documentaire uit 2008 over Mike Tyson

persoon

achternaam 
Cicely Tyson (1924–2021), Amerikaans actrice
June Tyson (1936-1992), Amerikaanse zangeres 
Mike Tyson (1966), Amerikaans bokser 
Neil deGrasse Tyson  (1958), Amerikaans astrofysicus en wetenschapscommunicator

voornaam 
Tyson Alexander (1988), Amerikaans golfprofessional 
Tyson Fury (1988), Brits bokser 
Tyson Gay (1982), Amerikaans sprinter
Tyson Wahl (1984), Amerikaans voetballer